Восточный управленческий округ — территориальное формирование в Свердловской области, не являющееся административно-территориальной единицей, но имеющее территориальный исполнительный орган государственной власти в виде администрации управленческого округа. Центр округа — город Ирбит.

Округ образован в 1997 году. Площадь округа составляет 62 211,3 км². Численность населения — 477 453 человек (на 2018 год). Управляющий округом — Клевец Николай Арсентьевич.

Администрация управленческого округа является территориальным межотраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской области, участвующим в выработке мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Свердловской области, координации деятельности территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области, осуществлению анализа и прогноза социально-экономического развития Свердловской области на территориях одной или нескольких административно-территориальных единиц Свердловской области.

Состав 
Согласно Областному закону от 24 декабря 1996 года N 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области», администрация Восточного управленческого округа Свердловской области находится в городе Ирбите и осуществляет деятельность на территориях следующих административно-территориальных единиц Свердловской области: 13 районов и 3 городов (городов областного значения).

													
														
В рамках муниципального устройства области, управленческий округ включает образованные в границах административно-территориальных единиц соответственно 32 муниципальных образования:
 Муниципальное образование город Алапаевск
 Муниципальное образование Алапаевское
 Артёмовский городской округ
 Муниципальное образование город Ирбит
 Ирбитское муниципальное образование
 Камышловский городской округ
 Махнёвское муниципальное образование
 Пышминский городской округ
 Тавдинский городской округ
 Талицкий городской округ
 Тугулымский городской округ
 Туринский городской округ
 Режевской городской округ
 Байкаловский муниципальный район
 Баженовское сельское поселение
 Байкаловское сельское поселение
 Краснополянское сельское поселение
 Камышловский муниципальный район
 Восточное сельское поселение
 Галкинское сельское поселение
 Зареченское сельское поселение
 Калиновское сельское поселение
 Обуховское сельское поселение
 Слободо-Туринский муниципальный район
 Ницинское сельское поселение
 Слободо-Туринское сельское поселение
 Сладковское сельское поселение
 Усть-Ницинское сельское поселение
 Таборинский муниципальный район
 Кузнецовское сельское поселение
 Таборинское сельское поселение
 Унже-Павинское сельское поселение

История 
1 октября 2017 года  Областной закон от 20 мая 1997 года № 32-ОЗ «О Восточном управленческом округе» утратил силу, а администрация управленческого округа стала действовать согласно закону Свердловской области «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области», в частности, Главе III. Территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области.

См. также 
 Административно-территориальное деление Свердловской области

Примечания

Ссылки 
 На инвистиционном портале Свердловской области
 На сайте правительства Свердловской области 

Управленческие округа Свердловской области